Salter kan som auktorsförkortning betyda:

 John William Salter
 Terence Macleane Salter

Robotskapade auktorsförkortningar